Mlýnce bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Mlýnce (Linz), Ortsteil von Vroutek, Okres Louny
 Mlýnce (Leinitz), Weiler der Gemeinde Velemín, Okres Litoměřice 
 Mlýnce (Linz), Weiler der Gemeinde Žlutice, Okres Karlovy Vary